Данцигская марка () — денежные знаки, выпускавшиеся органами городского самоуправления Данцига в 1914—1923 годах и обращавшиеся параллельно с германской маркой.

История 
Выпуск денежных знаков начат в период Первой мировой войны в связи с недостатком мелочи. В связи с гиперинфляцией номинал банкнот постоянно увеличивался. С 1922 года банкноты выпускались сенатом Данцига.

В 1923 году в Данциге введена собственная денежная единица — данцигский гульден. Германская марка и данцигская марка были изъяты из обращения.

Банкноты 
Некоторые номиналы банкнот имеют разновидности — несколько видов водяных знаков, различное количество цифр номера, небольшие различия в надписях.

Монеты 
Эскизы обеих монет были выполнены профессором Петерсоном из Данцига. Изготовитель моделей — Georg Böcker. Штемпель первой монеты изготовлен предприятием Gewehrfabrik Danzig, второй — гравёром Anders von der Fa (Moritz Stumpf & Sohn, Hofjuweliere,
Danzig). Монеты изготовлены в Данциге на предприятии Gewehrfabrik Danzig

Примечания

Литература 
 
 

Марка
Деньги Данцига